Sobretta steht für:
 Monte Sobretta, ein Dreitausender in den italienischen Alpen
 Sobretta-Gavia-Gruppe, eine Gebirgsgruppe der Alpen, früher nur Sobrettagruppe genannt